Langerwisch bezeichnet mehrere Orte in Brandenburg:
 Langerwisch, Ortsteil der Gemeinde Michendorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Langerwisch (Wüstung), Wüstung im Ortsteil Helle der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) im Landkreis Prignitz
 Groß Langerwisch, Dorf im Ortsteil Helle der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) im Landkreis Prignitz

Langerwisch ist der Familienname folgender Personen:
 Norbert Langerwisch (* 1951), Bürgermeister und Polizist